são-cristovense – abitanti di São Cristóvão do Sul
são-cristovense – abitanti di São Cristóvão